Dame juniorernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt mandag den 18. september 2017. Det var den korte rute på 16,1 km, som skulle cykles 1 gang.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 Officiel side med kort og rutebeskrivelse 
 Officiel resultatliste 

Enkeltstart (junior damer)